Chris Matheson (né en 1968), scénariste et réalisateur américain ;
 Chris Matheson (né en 1968), homme politique travailliste Royaume-Uni ;
 , maire de Gainesville en Floride.

Voir aussi 
 

Matheson, Chris